Le terme carotide peut désigner une artère carotide, mais il en existe plusieurs :
 l'artère carotide commune ou artère carotide primitive ;
 une de ses deux branches :
 l'artère carotide interne,
 l'artère carotide externe.